Anne Hathaway (Nova Iorque, 12 de novembro de 1982), é uma atriz americana. Ela fez sua estréia como atriz na série dramática de televisão Get Real (1999-2000) antes de estrelar seu papel inovador de Mia Thermopolis na bem-sucedida comédia da Disney The Princess Diaries (2001) . Estabeleceu-a como um ídolo teen e mais tarde ela reprisou o papel em sua sequência, Royal Engagement. No ano seguinte, Hathaway fez sua estréia em Nova York no Encores! produção de carnaval!. Isto foi seguido por uma série de filmes de família, como Nicholas Nickleby (2002) e Ella Enchanted (2004), que foram fracassos nas bilheterias. Em 2005, ela mudou para papéis mais maduros com o aclamado romance gay Brokeback Mountain . Em 2006, Hathaway estrelou ao lado de Meryl Streep no bem-sucedido drama de comédia The Devil Wears Prada e interpretou Jane Austen no drama biográfico Becoming Jane no ano seguinte.

Hathaway recebeu elogios da crítica e uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz por interpretar uma alcoólatra em recuperação em Rachel Getting Married (2008) . Ela tocou Viola na produção de 2009 do The Public Theatre de Twelfth Night, que lhe rendeu um Drama Desk Award de Melhor Atriz em uma peça. Em 2010, ela ganhou o Primetime Emmy Award por Melhor Locução por fornecer sua voz para um episódio de Os Simpsons . No mesmo ano, ela interpretou a Rainha Branca na aventura de fantasia de bilheteria de US $ 1 bilhão de Tim Burton, Alice no País das Maravilhas. Por seu papel de artista de espírito livre em Love & Other Drugs (2010), ganhou uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz - Comédia ou Musical de Cinema . Durante esse período, Hathaway também estrelou vários outros sucessos de bilheteria, como Get Smart (2008), Bride Wars (2009) e Dia dos Namorados (2010) . Ela então dublou uma arara de Spix chamada Jewel no filme de aventura de comédia animada Rio (2011) e sua sequência Rio 2 (2014).

Outro grande sucesso comercial ocorreu em 2012 com o filme de super-herói de Christopher Nolan, The Dark Knight Rises, que arrecadou mais de US $ 1 bilhão em todo o mundo, no qual ela interpretou Selina Kyle . No mesmo ano, sua atuação como Fantine no musical épico de Tom Hooper, Les Misérables, recebeu sua aclamação generalizada e ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante . Em 2014, ela estrelou como cientista da NASA no Interestelar de Nolan, e ganhou um Prêmio Drama League por indicação de Distinguished Performance por sua atuação como piloto de caça na peça Grounded (2015) . Hathaway mais tarde teve papéis principais nas comédias de sucesso comercial The Intern (2015), Ocean's 8 (2018) e The Hustle (2019).

Filmografia

Cinema

Teatro

Televisão

Discografia

Participações especiais

Veja também 

 Anne Hathaway
 Lista de prêmios e indicações recebidos por Anne Hathaway

Links externos 
 
 Anne Hathaway no IMDb.
 Anne Hathaway no banco de dados de filmes do TCM.
 Anne Hathaway no banco de dados da Internet Broadway.

Filmografias de atrizes